Сарбени (Телеорман) — село и општина у округу Телеорман, Румунија;
 Сарбениј де Жос — село у округу Телеорман, Румунија;

Види још 
 Сарбешт
 Сарби
 Списак српских топонима